Křeček může být:

drobný hlodavec
křeček – české rodové jméno některých myšovitých hlodavců
 křeček polní – latinsky Cricetus cricetus
 křeček zlatý – latinsky Mesocricetus auratus
 křeček kaktusový – latinsky Peromyscus eremicus

příjmení
 Aleš Křeček (* 1971) – český fotbalista a trenér
 Jindřich Křeček (1909–1979) – český malíř a grafik
 Jiří Křeček (1923–2014) – český patofyziolog
 Ladislav Křeček (* 1950) – český profesionální rallye jezdec
 Lukáš Křeček (* 1986) – český fotbalový záložník
 Stanislav Křeček (* 1938) – český právník a politik ČSSD
 Zdeněk Křeček (1922–1993) – český módní návrhář, kostýmní výtvarník, aranžér
 Ing. Karel Křeček – titulní postava českého televizního seriálu Křeček v noční košili

odvozený význam
 expresivní hanlivé označení pro zlostného či bojovného nebo hamižného člověka (zvl. muže povahou a chováním) přehnaně a úporně hromadícího věci, majetek nebo peníze, které si nechává jen pro sebe
 kožešina z křečků, plášť s podšívkou z křečka

Související články 
 křečík – drobný hlodavec

Externí odkazy